Чигиринская рада () — съезд казацкой старшины в городе Чигирине 26 августа 1657 года, состоявшийся через три недели после смерти Богдана Хмельницкого. В ней приняли участие есаулы и сотники и ограниченное число рядовых казаков. Официального приглашения казакам Запорожья послано не было. Основным решением Чигиринской рады стало избрание исполняющим обязанности гетмана сроком на три года войскового писаря Ивана Выговского до повзросления Юрия Хмельницкого, которому перед смертью хотел передать власть Богдан.

Считалось, что данное решение будет представлять компромисс, способный успокоить противников Выговского, которого подозревали в симпатиях к полякам. Однако уже менее чем два месяца спустя, на Корсунской раде 21 октября Выговский был провозглашён старшиной полноценным гетманом. Выговский начал проводить политику, нацеленную на новое подчинение Польше, несмотря на то, что ещё на протяжении более чем года заверял царских посланников в своей верности. В период Чигиринской и Корсунской рад при Выговском постоянно находился польский агент Станислав Бенёвский.

Литература 
 Г. В. Вернадский: Московское царство. Царство Всея Великой, Малой и Белой Руси, 1654-1667 гг, 3. Реванш Польши

1657 год
Казацкие рады